Чконія Ламара Григорівна (груз. ლამარა ჭყონია; *27 грудня 1930 р., Батумі, СРСР), — радянська оперна співачка (сопрано).
 Хатія Чконія (груз. ხატია ჭყონია; нар. 16 жовтня 1989, Тбілісі, Грузинська РСР) — грузинська футболістка.

грузинські прізвища